Lomnitzbach ist der deutsche Name von:
Lomnice (Smědá) (deutsch auch Lunzbach), Zufluss der Smědá (Wittig) in Tschechien
Łomnica (Nysa Kłodzka), Zufluss der Glatzer Neiße in Polen